Весёлое () — посёлок в Веселовском сельском совете Балаклейского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6320286202. Население по переписи 2001 г. составляет 813 (376/437 м/ж) человек.

Село Весёлое является административным центром Весёловского сельского совета, в состав которого также входят с. Слабуновка, пос. Крючки, пос. Новосёловка, пос. Нурово, с. Пазеевка, пос. Теплянка, с. Украинка.

Географическое положение 
Село примыкает с населенному пункту Иванчуковка. Рядом находится железнодорожная станция Закомельская. Поблизости проходят автомобильная дорога  и .

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района